Livjatan () er en russisk spillefilm fra 2014 af Andrej Zvjagintsev.

Medvirkende 
 Aleksej Serebrjakov som Kolja
 Roman Madjanov som Vadim
 Vladimir Vdovitjenkov som Dima
 Jelena Ljadova som Lilja
 Sergej Pokhodajev som Roma

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2014
Dramafilm fra Rusland